Met de naam Charles Taylor kunnen verschillende personen bedoeld worden:
 De voormalige president van Liberia, zie Charles Taylor (president). 
 Een Canadese filosoof, zie Charles Taylor (filosoof). 
 Sportjournalist, zie Charles Taylor (journalist)
 De werktuigbouwkundige die de motor voor de Wright Flyer ontwierp, zie Charles Taylor (luchtvaartpionier)
 Gospelartiest, zie Charles Taylor (gospelartiest)